Als Bistum Viana werden bezeichnet:

 ein römisch-katholisches Bistum in Brasilien, siehe Bistum Viana (Brasilien)
 ein römisch-katholisches Bistum in Angola, siehe Bistum Viana (Angola)